Le Melbourne Central Shopping Centre est un gratte-ciel de bureaux construit par Kisho Kurokawa à Melbourne (Australie) en 1988 et situé au 350 Elizabeth Street.

Lien interne 

 Liste des gratte-ciel de Melbourne

Liens externes
  Skyscraperpage
  Emporis

Gratte-ciel à Melbourne
Gratte-ciel mesurant entre 200 et 249 mètres
Gratte-ciel construit en 1991